Cucamonga (album) - album van Frank Zappa
 Cucamonga (radioprogramma) - Belgisch radioprogramma

 Cucamonga Peak - berg in Californië, Verenigde Staten
 Cucamonga Valley AVA - wijngebied in Californië, Verenigde Staten

 Camp Cucamonga - Amerikaanse televisiefilm uit 1990
 Rancho Cucamonga - plaats in Californië, Verenigde Staten
 Rancho Cucamonga Quakes - honkbalteam spelend in bovenstaande plaats